Rudolf Christiani kan syfta på:

 Rudolf Christiani (1797–1858), tysk jurist och politiker
 Rudolf Christiani (1877–1960), dansk ingenjör och politiker